Списки языков программирования:
 По категориям
 Хронологический

См. также 
 Hello, world!
 Полный  алфавитный список языков программирования в проекте Информационные технологии